Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2018 проводился в городе Келоуна (Канада) c 13 по 20 октября 2018 года. Турнир проводится в 4-й раз.

В турнире принимали участие 35 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Испании. Бронзовые медали завоевала сборная России, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии.

Впервые в чемпионате принимала участие сборная Тайваня.

Официальный хештег чемпионата: #WMxCC2018 .

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 9 команд (в группе D — 8 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Второй этап, плей-офф, играется по неполной олимпийской системе: команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, играют в играх 1/8 финала («квалификационных играх», ), победители выходят в четвертьфиналы, куда напрямую выходят команды, занявшие в группах 1-е места; победители четвертьфиналов выходят в полуфиналы, победители полуфиналов в финале разыгрывают золотые и серебряные медали, проигравшие в полуфиналах встречаются в матче за 3-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Extended Team List by Country)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC−8.

Групповой этап 
Турнирные таблицы по итогам группового этапа

 Группа A
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1 ||align=left| ||  * ||3:11|| 4:3|| 3:7||10:4|| 8:2|| 5:8|| 5:9||3:11|| 3 || 5 ||8
|-
| 2 ||align=left| ||11:3||  * || 3:6|| 2:6|| 6:3|| 6:4|| 3:8|| 5:4||3:10|| 4 || 4 ||4
|- bgcolor=#ffc
| 3 ||align=left| || 3:4|| 6:3||  * || 8:2|| 6:4|| 5:2|| 5:3|| 6:4|| 1:6|| 6 || 2 ||2
|-
| 4 ||align=left| || 7:3|| 6:2|| 2:8||  * || 5:9|| 7:4|| 4:7|| 6:7|| 2:7|| 3 || 5 ||7
|-
| 5 ||align=left| ||4:10|| 3:6|| 4:6|| 9:5||  * || 6:3|| 2:4|| 6:5|| 3:9|| 3 || 5 ||5
|-
| 6 ||align=left| || 2:8|| 4:6|| 2:5|| 4:7|| 3:6||  * || 2:5||6:11||3:10|| 0 || 8 ||9
|- bgcolor=#ffc
| 7 ||align=left| || 8:5|| 8:3|| 3:5|| 7:4|| 4:2|| 5:2||  * || 7:4|| 1:7|| 6 || 2 ||3
|-
| 8 ||align=left| || 9:5|| 4:5|| 4:6|| 7:6|| 5:6||11:6|| 4:7||  * || 4:7|| 3 || 5 ||6
|- bgcolor=#cfc
| 9 ||align=left| ||11:3||10:3|| 6:1|| 7:2|| 9:3||10:3|| 7:1|| 7:4||  * || 8 || 0 ||'1
|}

 Группа B

 Группа D

 Проходят напрямую в четвертьфиналы плей-офф
 Проходят в квалификационные игры (1/8 финала) плей-офф

 Сессия 1 13 октября, 8:00 Сессия 2 13 октября, 12:00 Сессия 3 13 октября, 16:00 Сессия 4 13 октября, 20:00 Сессия 5 14 октября, 8:00 Сессия 6 14 октября, 12:00 Сессия 7 14 октября, 16:00 Сессия 8 14 октября, 20:00 Сессия 9 15 октября, 8:00 Сессия 10 15 октября, 12:00 Сессия 11 15 октября, 16:00 Сессия 12 15 октября, 20:00 Сессия 13 16 октября, 8:00 Сессия 14 16 октября, 12:00 Сессия 15 16 октября, 16:00 Сессия 16 16 октября, 20:00 Сессия 17 17 октября, 8:00 Сессия 18 17 октября, 12:00 Сессия 19 17 октября, 16:00 Сессия 20 17 октября, 20:00 Сессия 21 13 октября, 8:00 Сессия 22 13 октября, 12:00 Сессия 23 13 октября, 16:00 Сессия 24 13 октября, 20:00 Плей-офф 
На этапе плей-офф команды, занявшие в группах одинаковые места, были ранжированы между собой в зависимости от результатов тестовых бросков в дом (, измеряется в сантиметрах).

 1/8 финала 19 октября, 14:00 Четвертьфиналы 19 октября, 20:00 Полуфиналы 20 октября, 10:00 Матч за 3-е место 20 октября, 15:00 Финал 20 октября, 15:00 Итоговая классификация 

(источник: '')

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика | WCF

2018
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Келоуне
Спорт в Канаде в 2018 году
Чемпионаты мира в Канаде
Октябрь 2018 года